FGC steht als Abkürzung für:

 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, katalanische Eisenbahngesellschaft
 Ferrovia Genova-Casella (FGC), Betreiber der Bahnstrecke Genua–Casella
 Female genital cutting, Beschneidung weiblicher Genitalien
 Friends General Conference, Quäker-Dachorganisation

FGC